Комарицкий — фамилия. Известные носители:
 Комарицкий, Андрей Андреевич (род. 1982) — украинский футболист, вратарь.
 Комарицкий, Григорий Кириллович (1916—2000) — Герой Советского Союза.
 Комарицкий, Иринарх Андреевич (1891—1971) — советский конструктор стрелкового оружия.